Döbele ist der Familienname folgender Personen:

 Erna Döbele (1915–2001), deutsche Widerstandskämpferin und Lebensretterin
 Isolde Döbele-Carlesso (* 1961), deutsche Historikerin
 Ralf Döbele (* 1981), deutscher Journalist und Autor